The Sims 3: Mundo Doce, tendo como nome em Inglês, The Sims 3 Katy Perry's Sweet Treats, é a sexta coleção de objetos de The Sims 3 que foi lançado em 5 de Junho de 2012 nos Estados Unidos. Em Portugal e em toda a União Europeia foi lançado em 7 de Junho de 2012 e no Brasil dia 7 de Junho de 2012.

Controvérsias 
A coleção de objetos foi bastante criticada pelos fãs da saga. A maioria dos fãs dizem que esta coleção de objeto poderia ter vindo, nos pacotes de expansão The Sims 3: Showtime e The Sims 3: Caindo na noite. e também pelo preço que de acordo com os fãs deveria ser  mais barato.

Crítica 
A maioria dos críticos praticamente fingiram que o pacote não existia. No Metacritic os críticos não colocaram nota,mas o público deu analises negativas.

Pacotes de expansão de The Sims